Cladova ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Cladova (Arad), Dorf im Kreis Arad
 Cladova (Timiș), Dorf im Kreis Timiș